CEV-Pokal 2012/13 steht für:

 CEV-Pokal 2012/13 (Frauen)
 CEV-Pokal 2012/13 (Männer)